Ludożerca – człowiek uprawiający kanibalizm, kanibal

 Ludożerca (film) – polski film fabularny z 1987

Ludojad – drapieżne zwierzę zjadające ludzkie mięso

 Rekin ludojad – inna nazwa żarłacza białego

Zobacz też 
 Kanibalizm – praktyka zjadania osobników własnego gatunku